Drive My Car (The Beatles), een nummer uit 1965 van de Britse popgroep The Beatles
Drive My Car (film), een Japanse film uit 2021 geregisseerd door Ryûsuke Hamaguchi